Au sens général, un manipulateur est une personne ou un appareil qui effectue une manipulation.

 En psychologie, un manipulateur est une personne qui manipule mentalement d'autres personnes. 
 En politique, un manipulateur est une personne qui fait de la désinformation, de la propagande ou manipule des groupes. 
 En robotique et automatique, un manipulateur est un robot, un bras ou une partie de machine qui manipule des objets.
 En programmation orientée objet, le terme manipulateur est parfois utilisé comme synonyme de mutateur, c'est-à-dire une méthode qui modifie la valeur d'une donnée .

Voir aussi 
 Le Grand Manipulateur, livre-enquête qui explore les cercles de pouvoir enchevêtrés qui ont fait la victoire d'Emmanuel Macron

Notes et références